Ez a szócikk tartalmazza a 2011-es Roland Garros női egyes mérkőzéseit.

A címvédő az olasz Francesca Schiavone volt, aki a döntőben a kínai Li Nától szenvedett vereséget 6–4, 7–6(0)-ra. Li Na az első ázsiai játékos, akinek sikerült megnyernie egy Grand Slam-tornát.

Kiemeltek

 

 Caroline Wozniacki (Harmadik kör)
 Kim Clijsters (Második kör)
 Vera Zvonarjova (Negyedik kör)
 Viktorija Azaranka (Negyeddöntő)
 Francesca Schiavone  (Döntő)
 Li Na  (Győztes)
 Marija Sarapova (Elődöntő)
 Samantha Stosur (Harmadik kör)
 Petra Kvitová (Negyedik kör)
 Jelena Janković (Negyedik kör)
 Marion Bartoli (Elődöntő)
 Agnieszka Radwańska (Negyedik kör)
 Szvetlana Kuznyecova (Negyeddöntő)
 Anasztaszija Pavljucsenkova (Negyeddöntő)
 Andrea Petković (Negyeddöntő)
 Kaia Kanepi ''(Harmadik kör)

 Julia Görges ''(Harmadik kör)
 Flavia Pennetta ''(Első kör)
 Sahar Peér ''(Első kör)
 Ana Ivanović ''(Első kör)
 Yanina Wickmayer ''(Harmadik kör)
 Dominika Cibulková ''(Első kör)
 Alisza Klejbanova ''(Visszalépett)
 Jarmila Gajdošová ''(Harmadik kör)
 Marija Kirilenko ''(Negyedik kör)
 Nagyja Petrova ''(Első kör)
 Alexandra Dulgheru ''(Második kör)
 Daniela Hantuchová '' (Negyedik kör)
 Peng Suaj ''(Harmadik kör)
 Roberta Vinci ''(Harmadik kör)
 Klára Zakopalová ''(Első kör)
 Cvetana Pironkova ''(Második kör)

Főtábla

Rövidítések
 Q = kvalifikációból felkerült
 WC = szabadkártyás
 LL = szerencsés vesztes
 R = feladta
 PR = védett ranglista

Döntők

Felső ág

Első szakasz

Második szakasz

Harmadik szakasz

Negyedik szakasz

Alsó ág

Ötödik szakasz

Hatodik szakasz

Hetedik szakasz

Nyolcadik szakasz

Jegyzetek

Források
 Főtábla eredményei

Kapcsolódó szócikkek

N1